Christophe Neff, né le  à Tübingen en Allemagne, est un géographe franco-allemand. Il partage sa vie entre Grünstadt en Allemagne et Leucate  en France.

Biographie 
Christophe Neff est spécialisé dans l'étude des  écosystèmes méditerranéens, de la géographie du Bassin méditerranéen et de la fire ecology. Il est rattaché à l'Institut de technologie de Karlsruhe.

Depuis mai 2009 C. Neff . édite régulièrement un blog nommé « paysages » sur le Monde.fr. Le 23 avril 2019 Neff annonce dans son blog, que son blog paysages prend fin après presque dix années d’existence  sur les blogs Le Monde , due à la fermeture des blogs abonnées du Monde . Il précise néanmoins qu’il essaierait de redémarrer « paysages » sur une autre plateforme. Dans ce même billet il déplore aussi que le fossé culturel qui sépare la France et l’Allemagne devient de plus en plus grand. Le 16 juin Neff annonce qu’il poursuit le blog paysages sur la plateforme wordpress.com. . Dans ce même billet il écrit que tous les blogs abonnés du Monde.fr ont été archivés par la Bibliothèque nationale de France, et qu'en plus « paysages » dans sa version « blog le Monde » a été archivé par la Deutsche National Bibliothek Bibliothèque nationale allemande .

Le , il fait partie des signataires d'une tribune de chercheurs et d'universitaires annonçant avoir voté Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle française de 2017 et appelant à voter pour lui au second, en raison notamment de son projet pour l'enseignement supérieur et la recherche.

Références 

  Andreas Dittmann u.a (Hrsg): Wer ist wo? Geographinnen und Geographen an Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bonn 2006.

Liens externes 
 

Géographe allemand du XXe siècle
Géographe allemand du XXIe siècle
Géographe français du XXe siècle
Géographe français du XXIe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Écrivain allemand du XXIe siècle
Étudiant de l'université Paul-Valéry Montpellier 3
Étudiant de l'université de Mannheim
Naissance en juin 1964
Naissance à Tübingen